Tanaemyrmex — подрод муравьёв подсемейства формицины в составе рода Camponotus (Formicinae, Camponotini).

Описание 
Мелкие и среднего размера муравьи, как правило, коричневого и чёрного цвета (встречаются и более светлые, почти жёлтые). Отличаются выступающим спереди клипеусом, выпуклой грудью, голова крупных рабочих и солдат сзади расширенная. Заднегрудка сзади гладкая, без шипиков. Усики длинные, у самок и рабочих 12-члениковые. Жвалы рабочих с 6 зубцами. Нижнечелюстные щупики 6-члениковые, нижнегубные щупики состоят из 4 сегментов. Голени средних и задних ног с одной апикальной шпорой. Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из одного сегмента (петиоль). Рабочие полиморфные.

Систематика 
Самый крупный подрод кампонотусов, включает более 200 видов. Tanaemyrmex впервые выделен в качестве рода в 1905 году американским энтомологом Уильямом Харрисом Эшмидом (William Harris Ashmead) для типового вида Formica longipes Gerstäcker, 1859 (младший первичный омоним в Formica, заменённый на Camponotus etiolipes Bolton, 1995) и в 1925 году был уточнён в статусе как подрод в составе рода Camponotus итальянским мирмекологом Карло Эмери.
Систематика Tanaemyrmex остаётся недоработанной, большинство авторов включают его в состав рода Camponotus в качестве подрода.

Группы видов 
В составе Tanaemyrmex первоначально выделяли 12 видовых групп (Emery, 1925) — четыре из Нового Света (ниже в списке группы I—IV) и восемь из Старого Света (ниже в списке группы VI—XII), а также несколько неназванных групп с неясными очертаниями и сходством.

Группа I: chilensis-punctulatus

Группа II: picipes-fumidus

Группа III: Iandolti-agra

Группа IV: cacicus

Группа V: maculatus-gouldi

Группа VI: dorcyus-extensus

Группа VII: irritans-thraso

Группа VIII: aethiops

Группа IX: compressus-sylvaticus

Комплекс Camponotus samius 
В составе Tanaemyrmex выделяют комплекс Camponotus samius (из группы compressus-sylvaticus group). Виды этого комплекса встречаются в Турано-Балканском регионе (Балканы, Ближний Восток, Турция, Кавказ, Иран и Туркмения): C. bakhtiariensis Salata, 2020, C. festai Emery, C. ionius Emery, C. samius Forel, C. laconicus Emery, C. riedeli Pisarski и другие.

Группа X: arrogans-testaceipes

Группа XI: nigriceps 
Австралия

 Camponotus clarior
 Camponotus consobrinus
 Camponotus dryandrae
 Camponotus eastwoodi
 Camponotus loweryi
 Camponotus longideclivis
 Camponotus nigriceps
 Camponotus pallidiceps

Группа XII: gambeyi-nasica

Список видов 

 Camponotus abjectus
 Camponotus abunanus
 Camponotus acutirostris
 Camponotus acvapimensis
 Camponotus adenensis
 Camponotus aegyptiacus
 Camponotus aequatorialis
 Camponotus aethiops
 Camponotus aegyptiacus
 Camponotus ager
 Camponotus agonius
 Camponotus aguilerai
 Camponotus alacer
 Camponotus albicoxis
 Camponotus albosparsus
 Camponotus alii
 Camponotus amaurus
 Camponotus amoris
 Camponotus anguliceps
 Camponotus angusticollis
 Camponotus apostolus
 Camponotus arabicus
 Camponotus arhuacus
 Camponotus arnoldinus
 Camponotus arrogans
 Camponotus atlantis
 Camponotus auratiacus
 Camponotus autrani
 Camponotus baldaccii	
 Camponotus balzani	
 Camponotus barbaricus	
 Camponotus barbatus	
 Camponotus basuto	
 Camponotus baynei	
 Camponotus bermudezi	
 Camponotus bianconii	
 Camponotus bocki	
 Camponotus bonariensis	
 Camponotus borellii	
 Camponotus brevicollis	
 Camponotus britteni	
 Camponotus bruchi	
 Camponotus brullei	
 Camponotus brutus	
 Camponotus buddhae	
 Camponotus butteli	
 Camponotus buttikeri	
 Camponotus cacicus	
 Camponotus cacicus	
 Camponotus caffer	
 Camponotus carin	
 Camponotus castaneus	
 Camponotus catalanus	
 Camponotus cecconii	
 Camponotus cervicalis	
 Camponotus chilensis	
 Camponotus chloroticus	
 Camponotus chongqingensis	
 Camponotus cillae	
 Camponotus circumspectus	
 Camponotus clarior	
 Camponotus cleobulus	
 Camponotus cognatocompressus	
 Camponotus compressus	
 Camponotus concolor	
 Camponotus congolensis	
 Camponotus coniceps	
 Camponotus consanguineus	
 Camponotus consectator	
 Camponotus consobrinus	
 Camponotus conspicuus	
 Camponotus coruscus	
 Camponotus coxalis	
 Camponotus crassisquamis	
 Camponotus crawleyi	
 Camponotus devestivus	
 Camponotus fabricator
 Camponotus fasciatellus
 Camponotus fedtschenkoi
 Camponotus fellah
 Camponotus fervidus
 Camponotus festai
 Camponotus festinatus
 Camponotus festinus
 Camponotus fieldeae
 Camponotus flavescens
 Camponotus foleyi
 Camponotus foreli
 Camponotus fornasinii
 Camponotus friedae
 Camponotus fryi
 Camponotus fumidus
 Camponotus fuscocinctus
 Camponotus habereri
 Camponotus ionius
 Camponotus kaguya
 Camponotus kefir
 Camponotus kugleri
 Camponotus maculatus
 Camponotus monju
 Camponotus oasium
 Camponotus oertzeni
 Camponotus samius
 Camponotus sanctus
 Camponotus sannini
 Camponotus sinaiticus
 Camponotus shaqualavensis
 Camponotus sylvaticus
 Camponotus tahatensis
 Camponotus taino
 Camponotus taipingensis
 Camponotus tenuipes
 Camponotus tenuiscapus
 Camponotus tepicanus
 Camponotus terebrans
 Camponotus terricola
 Camponotus testaceus
 Camponotus thales
 Camponotus thoracicus
 Camponotus thraso
 Camponotus traegaordhi
 Camponotus tricoloratus
 Camponotus turkestanicus
 Camponotus turkestanus
 Camponotus universitatis
 Camponotus ustus
 Camponotus vafer
 Camponotus variegatus
 Camponotus varus
 Camponotus vicinus
 Camponotus virulens
 Camponotus vittatus
 Camponotus wellmani
 Camponotus werthi (Кергелен)
 Camponotus wiederkehri
 Camponotus xanthogaster
 Camponotus xerxes
 Camponotus zenon
 Другие

Примечания

Литература

Ссылки 
 Subgenus Tanaemyrmex. bugguide.net
Кампонотусы